Got Love (стилтризуется как GOT♡) — второй мини-альбом южнокорейского бой-бенда GOT7. Был выпущен 23 июня 2014 года компанией JYP Entertainment. Сингл «A» использовалась в качестве ведущего трека альбома. Этот альбом отмечает, что первый участник участвует в создании лирики, JB за "Bad Behaviour.

Трек-лист

Чарты

Альбомный чарт

Песня 
«A»

Продажи

Примечания 

Мини-альбомы 2014 года
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы Got7